Comitatul Howard, conform originalului din limba engleză, Howard County, este numele a șapte comitate din Statele Unite ale Americii, numite după diferite personalități ale Statelor Unite.

 Comitatul Howard, statul  - numit după James H. Howard, un senator al legislaturii statului Arkansas
 Comitatul Howard, statul  - numit după Tilghman Ashurst Howard, un congressman din statul Indiana
 Comitatul Howard, statul  - numit după Tilghman Ashurst Howard, un congressman din statul Iowa
 Comitatul Howard, statul  - numit după John Eager Howard, al cincilea guvernator al statului Maryland
 Comitatul Howard, statul  - numit după Benjamin Howard, unul din guvernatorii Missouri Territory
 Comitatul Howard, statul  - numit după Oliver Otis Howard, general din American Civil War
 Comitatul Howard, statul  - numit după Volney Eskine Howard, un congressman din statul Texas

Vezi și 
 Howard (dezambiguizare)